Termin acetilglutaminska sintetaza ima više značenja.
 Aminokiselina N-acetiltransferaza, enzim
 Glutamat N-acetiltransferaza, enzim